La route départementale 954, ou RD 954, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 54 dans les Alpes-de-Haute-Provence, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 154 dans le Loiret et en Eure-et-Loir, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 354 dans le Nord, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 454 dans l'Yonne et la Côte-d'Or, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 854 dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes des Hautes-Alpes
 Routes de la Côte-d'Or
 Routes d'Eure-et-Loir
 Routes du Loiret
 Routes du Nord
 Routes de l'Yonne

954